2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2011/12 steht für: